Topònims:
 Riu Oria, riu de la província de Guipúscoa (País Basc)
 Lasarte-Oria, municipi de la comarca del Donostialdea (Guipúscoa, País Basc) 
 Oria (Almeria), localitat de la província d'Almeria (Andalusia, Espanya) 
 Oria (Itàlia), ciutat de la província de Bríndisi, a la regió de Pulla (Itàlia)
 Bisbat d'Oria 
 Biografies:
 Àurea de San Millán o Òria de Villavelayo (Villavelayo, ~1042 – San Millán de la Cogolla, 1069) eremita benedictina venerada com a santa
 Ángel Herrera Oria (Santander, 1886 - Madrid, 1968), advocat de l'Estat, periodista i sacerdot, bisbe i cardenal espanyol servent de Déu per l'Església catòlica 
 Fernando Oria de Rueda y Fontán, enginyer agrònom i polític valencià, originari de Requena
 José Manteca Oria (Vega de Pas, Cantàbria, 1844 - Madrid, 1901), polític espanyol establit a València
 Juan Cruz Sol Oria (Elgoibar, Guipúscoa, 1947), futbolista basc que jugava de defensa 
 Juan Ramon Masoliver Martínez de Oria (Saragossa, 1910 - Barcelona, 1997), periodista i escriptor d'origen aragonès